Vltava může mít více významů

 obecný význam
 Vltava – česká řeka
 Teplá Vltava
 Studená Vltava

 v kultuře
 Český rozhlas Vltava – stanice Českého rozhlasu, která navázala na stanici Československého rozhlasu 
 Vltava (Má vlast) – symfonická báseň Bedřicha Smetany z cyklu Má vlast
 Vltava (hudební skupina) – hudební skupina vedená Robertem Nebřenským
 Vltava (socha) – socha Vltavy na Dětském ostrově v Praze 
 český místopis
 Sídliště Vltava – panelové sídliště v Českých Budějovicích
 jiné významy
 Vltava (vysílačka) – štvavá vysílačka sovětských okupačních vojsk z roku 1968
 Vltava.cz – internetový obchod
 Vltava (kavárna) – pražská hudební kavárna
 Vltava (Helsinky) – česká restaurace v Helsinkách 
 název Vltava nese řada říčních plavidel
 Parník Vltava, parník Pražské paroplavební společnosti z roku 1940, dosud provozovaný
Vltava (loď) – zadokolesový vlečný motorový remorkér na Labi